Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Estoril Open 2016 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl francouzský tenista Richard Gasquet, který na turnaji nestartoval.

Vítězem dvouhry se stal nenasazený Španěl Nicolás Almagro, jenž ve finále zdolal krajana a turnajovou osmičku Pabla Carreña Bustu po třísetovém boji 6–7, 7–6 a 6–3. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo dvanáctý singlový titul na okruhu ATP Tour, na nějž čekal čtyři sezóny po šňůře pěti finálových proher v řadě.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Estoril Open
Sport v Portugalsku v roce 2016
ATP World Tour 2016